Diamonds & Rust in the Bullring () — концертный альбом американской певицы Джоан Баэз, записанный на выступлении в испанском городе Бильбао в 1988 году и выпущенный в  году на лейбле Gold Castle. Название диска следует понимать буквально — концерт проводился на арене для боя быков (). Первые шесть песен спеты на английском, остальные шесть на испанском языке. Предпоследнюю Gracias a la Vida с одноимённого испаноязычного студийного альбом Баэз исполнила вместе с аргентинской певицей Мерседес Соса.

Список композиций

Участники записи 
 Джоан Баэз — вокал, гитара, иллюстрация обложки
 Jean Marie Ecay — гитара
 Jose Agustin Guereu — бас-гитара
 Cesar Cancino — фортепиано
 Laythan Armor — синтезатор
 Begnat Amorena — барабаны
 Costel Restea, John Acosta — виолончель
 L. A. Mass Choir — хор
 Donald Taylor — руководитель хора
 Мерседес Соса — вокал (11)

Примечания

Ссылки 
 Diamonds & Rust in the Bullring на официальном сайте
 Diamonds & Rust in the Bullring  на Discogs

Альбомы Джоан Баэз
Альбомы Gold Castle Records